Сезон 1980/81 — 71-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 70-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в пятнадцатый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1980/81
Чемпионат Австрии 1980/81 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1980/81 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1980/81 на сайте AustriaSoccer.at

1980/1981
Аустрия Вена